Zonnewijzer, meetinstrument
 Zonnewijzer (Albert Boeken), kunstwerk van Albert Boeken
 Zonnewijzer (Haren), kunstwerk in Haren
 Zonnewijzer (Heerenveen), kunstwerk in Oranjewoud
 Zonnewijzer van Paleis Soestdijk, kunstwerk in de tuin van Paleis Soestdijk
 Zonnewijzers, geslacht van libellen
 De zonnewijzer, roman van Maarten 't Hart
 De Zonnewijzerkring, Nederlandse gnomonicavereniging